Уасс () — французская фамилия. Известные носители:

 Уасс, Рене-Антуан (1645—1710) — французский художник.
 Уасс, Мишель-Анж (1680—1730) — французский художник.